Гале́н (; сентябрь 129 — около 216 года) — древнеримский медик, хирург и философ греческого происхождения. Гален внёс весомый вклад в понимание многих научных дисциплин, включая анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и неврологию, а также философию и логику.

Распространённое написание имени как Кла́вдий Гале́н () появляется лишь в эпоху Возрождения и не зафиксировано в рукописях; считается, что это ошибочная расшифровка сокращения Cl. (Clarissimus).

Сын богатого архитектора, Гален получил прекрасное образование, много путешествовал, собрав множество информации по медицине. Поселившись в Риме, врачевал римскую знать, став со временем личным врачом нескольких Римских императоров.

Его теории доминировали в европейской медицине в течение 1300 лет. Его анатомией, основанной на диссекции обезьян и свиней, пользовались до появления в 1543 году труда «О строении человеческого тела» Андреаса Везалия, его теория кровообращения просуществовала до 1628 года, когда Уильям Гарвей опубликовал свой труд «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», в котором дал описание роли сердца в кровообращении. Студенты-медики изучали Галена до XIX века включительно. Его теория о том, что мозг контролирует движения при помощи нервной системы, актуальна и сегодня.

Многое из его наследия сохранилось благодаря переводам на сирийский, арабский, иврит, латынь и древнеармянский.

Биография 

Благодаря привычке Галена дополнять свои письменные работы короткими автобиографическими ремарками, до современности дошло достаточно много информации о его образе жизни и занятиях. Некоторые ремарки довольно часто выглядят как исторические анекдоты или откровенная самореклама, однако многие из них имеют полемический или развлекательный характер.

Ранние годы 
Имя Галена , Galēnos происходит от прилагательного «γαληνός», «спокойный».

Гален описывает свою молодость в труде «О привязанностях ума». Он родился в сентябре 129 года. Его отец, Никон, был богатым знатным архитектором и строителем, интересовавшимся философией, математикой, логикой, астрономией, сельским хозяйством и литературой. Гален описывает своего отца как «очень любезного, простого, хорошего и доброжелательного человека». В то время Пергам был значительным культурным и интеллектуальным центром, знаменитым своей библиотекой (Эвмен II), второй по величине после александрийской, и привлекавшим как философов-стоиков, так и платоников. Гален был представлен пергамским философам в возрасте 14 лет. Его занятия по философии включали все существовавшие в то время философские системы, включая философию Аристотеля и эпикуреизм. Его отец хотел, чтоб Гален стал философом или политиком, и старался просвещать его в вопросах литературы и философии. Гален утверждает, что примерно в 145 году его отцу приснился сон, в котором Асклепий велел Никону послать сына изучать медицину. Отец не пожалел денег, и в 16 лет Гален начал изучать медицину в Асклепионе, где проучился четыре года. Впоследствии, в своём трактате «О порядке собственных книг» Гален выразил благодарность отцу и дал высокую оценку полученному образованию в области грамматики и математики. Асклепион был одновременно и храмом, и больницей, в которую любой больной мог прийти искать помощи священнослужителей. Сюда приезжали римляне в поисках лечения. Храм был также пристанищем известных людей, таких как историк Авл Клавдий Харакс, оратор Элий Аристид, софист Антоний Полемон, консул Руфин Куспий.

В 148 году, когда Галену было 19 лет, отец умер, оставив ему своё состояние. Гален последовал совету Гиппократа и отправился учиться, посетив Смирну, Коринф, Крит, Киликию, Кипр и, наконец, Великую медицинскую школу Александрии, изучая различные традиции современной ему медицины. Обучение у различных мастеров оказало значительное влияние на склад мышления будущего учёного, так как до самого конца жизни он ни разу не декларировал свою приверженность какому-либо отдельному медицинскому направлению или школе. По его мнению, из всех лечебных и философских течений для исцеления людей следовало отбирать только самое лучшее в целях создания единой системы, которая могла бы пройти проверку практикой и опытом. Такой его подход нередко называют эклектичным, но он исправно ему прослужил в течение всей жизни.

В 157 году, в 28 лет, Гален вернулся в Пергам и стал врачом гладиаторов первосвященника Азии, одного из самых влиятельных и богатых людей в провинции Азии. Гален утверждает, что первосвященник выбрал его после того, как он извлёк внутренности обезьяны и предложил другим врачам вернуть её в нормальное состояние. После того как они отказались, Гален сделал это сам, заслужив доверие первосвященника. За четыре года на этой должности Гален убедился в необходимости диеты, занятий спортом, гигиены и профилактики, изучил анатомию, лечение переломов и тяжёлых травм, называя травмы «окнами тела». О том, какое внимание Гален уделял их травмам, говорит тот факт, что за время его работы умерли лишь пятеро гладиаторов, в то время как за время работы его предшественника умерших гладиаторов было шестьдесят. В это же время Гален продолжал изучать теоретическую медицину и философию.

Зрелые годы 
Гален приехал в Рим в 162 году и стал практикующим врачом. Его раздражительность стала причиной конфликта с другими врачами и он почувствовал угрозу. Его талант привёл к тому, что менее способные и оригинальные врачи настроились против него. Они организовали заговор, и он боялся быть изгнанным или отравленным, поэтому сам покинул город.

Со 161 года Рим был вовлечён последовательно в два военных конфликта — Римско-парфянскую войну 161—166 гг. и затем, на севере — в 15-летнюю Маркоманскую войну (166—180). Осенью 169 года, когда римские войска возвращались в Аквилею, разразилась страшная эпидемия, и Гален был призван обратно в Рим. Ему было велено сопровождать Марка Аврелия и Луция Вера в Германии. Следующей весной Марк Аврелий отпустил Галена, после сообщения о том, что Асклепий против этого предприятия. Он был послан в качестве врача к императорскому наследнику Коммоду. Именно здесь, при дворе, Гален много писал на медицинскую тематику. По иронии судьбы, Луций Вер умер в 169 году, а Марк Аврелий в 180 году, оба стали жертвами эпидемии.

Гален был личным врачом Коммода почти всю жизнь императора. По словам Диона Кассия, примерно в 189 году в царствование Коммода, произошла крупнейшая эпидемия из известных ему, по 2000 человек погибало в Риме каждый день. Скорее всего это была та же болезнь, которая поразила Рим во время правления Марка Аврелия.

Гален стал также врачом Септимия Севера. В своих записях он хвалит Септимия Севера и Каракаллу за помощь с поставкой лекарств.

Антониновская чума 
Антонинова чума названа так по родовому (династическому) имени императоров того времени, — в частности, Марка Аврелия и Луция Вера (они оба были усыновлены императором Антонином Пием). Называлась также «чумой Галена» и занимала важное место в истории медицины благодаря тому, что была  Галеном описана. Он был в Риме в 166 году, когда началась эпидемия, а также зимой 168-69 года во время повторной эпидемии среди войск в Аквилее. Гален называл эпидемию очень длительной. К сожалению, дошедшие до нас записи Галена кратки и несистематичны, так как он не старался описать болезнь для потомков, его больше интересовали симптомы болезни и способы лечения.

Смертность составляла 7—10 %. Эпидемия за 165—168 годы унесла от 3,6 до 5 миллионов жизней. Некоторые исследователи считают, что погибло более половины населения империи и что эта эпидемия была самой катастрофической в истории Римской империи. Считается, что антониновская чума была вызвана вирусом оспы, так как, несмотря на неполное описание, Гален оставил достаточно информации о симптомах болезни.

Гален писал, что сыпь, покрывавшая всё тело, обычно была чёрной, но не было никаких язв, а у тех, кто выжил, оставалась чёрная сыпь из-за остатков крови в гнойничковых волдырях и присутствовали волдыри. Гален утверждает, что кожная сыпь была близка к той, которую описал Фукидид. Гален описывает проблемы с желудочно-кишечным трактом и диарею. Если стул был чёрным, пациент умирал. Гален также описывает симптомы лихорадки, рвоту, неприятный запах изо рта, кашель.

Смерть 
Суда, энциклопедия конца X века, утверждает, что Гален умер в возрасте 70 лет, то есть около 199 года. Тем не менее, в трактате Галена «О териаке к Пизону» написано о событиях 204 года (что, однако, может быть подделкой). Есть также утверждения в арабских источниках, что он умер в возрасте 87 лет, после 17 лет изучения медицины и 70 лет практики, тогда получается, что он умер в 217 году. Исследователи склонны считать, что «О териаке к Пизону» является подлинным, и арабские источники называют верную дату, тогда как в Суде неверно проинтерпретирована информация о 70 годах врачевания, как о 70 годах жизни.

Достижения 

 Описал около 300 мышц человека.
 Доказал, что не сердце, а головной и спинной мозг являются «средоточием движения, чувствительности и душевной деятельности».
 Сделал вывод, что «без нерва нет ни одной части тела, ни одного движения, называемого произвольным, ни единого чувства».
 Перерезав спинной мозг поперёк, Гален показал исчезновение чувствительности всех частей тела, лежащих ниже места разреза.
 Доказал, что по артериям движется кровь, а не «пневма», как считалось ранее.
На основе учения Гиппократа, основательно развил теорию темпераментов, описал 13 типов (см. осн.статью:Темперамент#Теория темперамента по Гиппократу и Галену).

Создал около 400 трудов по философии, медицине и фармакологии, из которых до нас дошло около сотни. Собрал и классифицировал сведения по медицине, фармации, анатомии, физиологии и фармакологии, накопленные античной наукой.

Описал четверохолмие среднего мозга, семь пар черепных нервов, блуждающий нерв; проводя опыты по перерезке спинного мозга свиней продемонстрировал функциональное различие между передними (двигательными) и задними (чувствительными) корешками спинного мозга.

На основе наблюдений отсутствия крови в левых отделах сердца убитых животных и гладиаторов создал первую в истории физиологии теорию кровообращения (по ней считалось, в частности, что артериальная и венозная кровь — жидкости суть разные, и коль первая «разносит движение, тепло и жизнь», то вторая призвана «питать органы»), просуществовавшую до открытий Андреаса Везалия и Уильяма Гарвея. Не зная о существовании малого круга кровообращения, высказал предположение, что между желудочками (предсердиями?) сердца имеется соединяющее их отверстие (основанием для подобного умозаключения, по-видимому, могло послужить анатомирование трупов недоношенных младенцев, у которых такое отверстие действительно существует).

Гален систематизировал представления античной медицины в виде единого учения, являвшегося теоретической основой медицины вплоть до окончания средневековья. Он внёс вклад в развитие библиографии в Древнем Риме. Гален является автором двух библиографических указателей — «О порядке собственных книг», «О собственных книгах». Первая из них является своего рода введением к собранию его сочинений с рекомендациями о том, в какой последовательности их следует читать. Во введении ко второму указателю сказано о цели работы: помочь читателю отличить истинные труды Галена от тех, которые ему приписываются. В главах принята систематическая группировка трудов: работы по анатомии, терапии и прогнозу болезни, комментарии к трудам Гиппократа, работы, направленные против отдельных медицинских школ, работы по философии, по грамматике и риторике.

Положил начало фармакологии. До сих пор «галеновыми препаратами» называют настойки и мази, приготовленные определёнными способами.

Лечение по Галену — правильная диета и лекарственные средства. В противоположность Гиппократу Гален утверждал, что в лекарствах растительного и животного происхождения имеются полезные и балластные вещества, то есть впервые ввёл понятие о действующих веществах. Гален лечил извлечениями из растений, широко использовал сиропы, вина, смесь уксуса и мёда и др.

В сочинениях Гален упоминал 304 растения, 80 животных и 60 минералов.

Цитаты 
 «Вставайте из-за стола слегка голодными, и вы будете всегда здоровы».
 «Кто хочет созерцать создания природы, не должен доверять сочинениям по анатомии, но должен полагаться на свои глаза, занимаясь анатомированием из любви к науке».
 «Хороший врач должен быть философом».
 «Мне часто приходилось водить рукой хирургов, мало изощрённых в анатомии, и тем спасти их от публичного позора».
 «Без нерва нет ни одной части тела, ни одного движения, называемого произвольным, ни единого чувства».
 «Тысячи и тысячи раз я возвращал здоровье своим больным посредством физических упражнений».
 «Здоровье — вид гармонии, но его границы очень широкие и не у всех одинаковые»

Наследие

Поздняя античность 
Ещё при жизни Гален считался легендарным врачом и философом, император Марк Аврелий описывал его как «Primum sane medicorum esse, philosophorum autem solum» (первый среди врачей и уникальный среди философов). Греческие авторы, такие как Феодот Кожевник, Афиней и Александр Афродисийский поддерживали это мнение.

Тем не менее, вся важность его вклада в науку не была оценена по достоинству современниками. После падения Римской империи на Западе полностью прекратилось изучение трудов Галена. В Византии, тем не менее, многие труды Галена сохранились и изучались.
Сирийские христиане узнали о трудах Галена в то время, когда Византия правила Сирией и Западной Месопотамией. В седьмом веке эти земли были захвачены мусульманами. После 750 года мусульмане и сирийские христиане перевели работы Галена на арабский язык. С тех пор Гален и вся греческая медицина были ассимилированы в средневековую культуру исламского Ближнего востока.

Влияние на исламскую медицину 
Первым серьёзным переводчиком Галена на арабский был сирийский христианин Хунайн ибн Исхак ал-Ибади. Хунайн перевёл 129 трудов Галена. Один из арабских переводов, ‘Китаб ила Аглуган фи Шифа аль Амраз’, который хранится в Академии ибн Сины, считается самым выдающимся из переводов Галена. Часть Александрийского сборника работ Галена, этот манускрипт 10 века состоит из двух частей, которые включают в себя подробную информацию о различных типах лихорадки и различных воспалительных процессах. Более того, он содержит более 150 рецептов лекарств как растительного, так и животного происхождения. Книга даёт прекрасное представление о Греческой и Римской медицине и является источником сведений об античных лекарствах.

Арабские источники, такие как труды Разеса продолжают служить источником сведений об утерянных трудах Галена. В трудах Разеса, а также Ибн Зухра и Ибн ан-Нафиса труды Галена не принимаются как истина в последней инстанции, а служат базисом для дальнейших исследований.

Знакомство Запада с трудами Галена 
Начиная с XI века в Европе появились переводы арабских медицинских трактатов на латынь. Одним из переводчиков Галена с арабского на латынь был связанный с Салернской врачебной школой Константин Африканский. В XII в.  перевёл «ΠΕΡΙ ΚPACΕΩΝ» Галена на латынь (De complexionibus) непосредственно с греческого. В XIII в. Галена начали изучать студенты университетов Неаполя и Монпелье. С этого времени Гален считался непререкаемым авторитетом, его даже называли «Медицинским Папой Средневековья». Труды Галена стали главными учебниками для медиков наряду с трудом Ибн-Сины Канон врачебной науки, который также был основан на трудах Галена.

В отличие от языческого Рима в христианской Европе не существовало универсального запрета на вскрытие человеческого тела, и такие исследования проводились регулярно, по крайней мере, с XIII века. Тем не менее, влияние Галена в Европе, как в арабском мире, было настолько сильным, что при обнаружении несоответствий с анатомией Галена при вскрытиях, врачи часто старались объяснить их в рамках Галеновского учения. Например, , описавший в своих трудах систему кровообращения, утверждал, что в левом желудочке должен быть воздух. Некоторые объясняли различия тем, что со времён Галена человеческая анатомия изменилась.

Ренессанс

Современные исследования

В России 
На данный момент существуют всего два перевода трудов Галена на русский язык. Первый из них — «О назначении человеческого тела» был издан в 1971 году под редакцией академика В. Н. Терновского. В 2014 году сотрудники кафедры истории медицины, истории Отечества и культурологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Дмитрий Балалыкин, Андрей Щеглов и Наталия Шок издали книгу «Гален: врач и философ», включившую перевод трех текстов мыслителя и их историко-философский анализ. В перевод вошли следующие тексты: «Способ распознавания и лечения страстей любой, в том числе и своей собственной», «О распознавании и лечении заблуждений всякой души», «О том, что лучший врач — ещё и философ». По мнению авторов, в зарубежной историографии интерес к философскому и исследовательскому методу Галена возрос именно в последние двадцать лет. Авторы связывают этот процесс с пересмотром взглядов историков и философов на взаимоотношения науки и религии, а также со сменой научной парадигмы в период научно-технического прогресса — в последнее время идея мультидисциплинарности врачебной подготовки считается залогом успешной деятельности. Эта теория прекрасно сочетается с гипотезой Галена о том, что истинный врач должен быть ещё и философом — экспертом в разных дисциплинах. С 2014 года этот же коллектив начал издавать Сочинения Галена в русском переводе; на 2019 год опубликованы тома 1—5.

Гален в филателии 

 В 1966 году в Йеменской Арабской Республике по случаю начала работы нового здания штаб-квартиры ВОЗ была выпущена серия их трёх почтовых марок, на одной из которых помещён портрет Галена (каталог Yvert et Tellier 164)
 В 1989 году почта Венгрии одну марку серии «Врачи» посвятила Галену (Yvert et Tellier 3246)
 В 1996 году почта Греции выпустила почтовую марку с портретом Галена (Yvert et Tellier 1897)

Примечания

Литература 
 Подробную библиографию см. 
Тексты:
 Galeni Opera omnia. Lpz., 1821—1833. repr. Hldh., 1965.

Переводы:
 Гален, Клавдий. О назначении частей человеческого тела / Пер. С. П. Кондратьева, под ред. и с примеч. В. Н. Терновского, вступ. ст. В. Н. Терновского и Б. Д. Петрова. М.: Медицина. 1971. 555 стр. 5000 экз.
 Гален, Клавдий. Сочинения. Том I / Общ. ред., сост., вступ. ст. и коммент. Д. А. Балалыкина, пер. с древнегр. А. П. Щеглова. — М.: Весть, 2014. — 654 с. (ТРАКТАТЫ: О том, что лучший врач — ещё и философ; О наилучшем преподавании; О побуждении к медицине; Способ распознавания и лечения страстей любой, в том числе и своей собственной души; О распознавании и лечении заблуждений всякой души; О зависимости свойств души от темпераментов тела; О вскрытии вен, против последователей Эрасистрата, живущих в Риме; Три комментария на книгу Гиппократа О природе человека).
 Гален. О том, что наилучший врач есть также философ / Пер., прим. и вступ. ст. И. В. Пролыгиной // Историко-философский ежегодник 2011. Институт философии РАН. М.: Канон+. 2013. С. 82-100.
Гален, Клавдий. О том, что лучший врач — ещё и философ // Балалыкин Д. А., Щеглов А. П., Шок Н. П. Гален: врач и философ. М.: Академиздатцентр Наука РАН., 2014. С. 406 сл.
 Гален. Увещание к занятию медициной / Пер., прим. и вступ. ст. И. В. Пролыгиной // Вестник древней истории. № 3. М., 2014. С. 283—299.
 Гален. Ars medica. Медицинское искусство (I—XVIII) / Пер., прим. и вступ. ст. И. В. Пролыгиной // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем. Вып. 2. М.: Аквилон, 2014. С. 95-129.
 Гален. Ars medica. Медицинское искусство (XIX-XXXVII) / Пер., прим. и вступ. ст. И. В. Пролыгиной // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем. Вып. 3. М.: Аквилон, 2016. С. 102—153.
 Гален, Клавдий. О распознавании и лечении заблуждений всякой души // Балалыкин Д. А., Щеглов А. П., Шок Н. П. Гален: врач и философ. М.: Академиздатцентр Наука РАН, 2014. С. 371 сл.
 Гален, Клавдий. Способ распознавания и лечения страстей любой, в том числе и своей собственной души // Балалыкин Д. А., Щеглов А. П., Шок Н. П. Гален: врач и философ. М.: Академиздатцентр Наука РАН, 2014. С. 319 сл.
Гален. О порядке собственных книг / Пер. и примеч. И. В. Пролыгиной // Историко-философский ежегодник 2016. Институт философии РАН. М.: Аквилон, 2016. С. 50-68.
Гален, Клавдий. О собственных книгах / Пер. и примеч. И. В. Пролыгиной // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. Vol. 11. 2. Новосибирск, 2017. С. 636 — 677.
 Гален, Клавдий. О толках для начинающих / Пер. Е. В. Афонасина // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. Vol. 9. 1. Новосибирск, 2015. С. 56-72.
 Гален, Клавдий. О моих воззрениях / Пер. Е. В. Афонасина // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. Vol. 10. 1. Новосибирск, 2016. С. 190 — 215.
 
 В серии «Loeb Classical Library» (под № 71) издан трактат «О естественных способностях» см. английский перевод «On the Natural Faculties» онлайн
 В серии «Collection Budé» начато издание сочинений (опубликовано 3 тома): Galien. Oeuvres:
 Tome II: Exhortation à l'étude de la médecine. Art médical. Texte établi et traduit par V. Boudon. 2e tirage 2002. 464 p. ISBN 978-2-251-00483-9
 Tome VII: Les Os pour les débutants — L’Anatomie des muscles. Texte établi et annoté par I. Garofalo, traduit par I. Garofalo et A. Debru. 2005. XII, 350 p. ISBN 978-2-251-00524-9
 Tome VIII: L’Anatomie des nerfs. L’Anatomie des veines et des artères. Texte établi et annoté par Ivan Garofalo, traduit par Ivan Garofalo et Armelle Debru. 2008. 224 p. ISBN 978-2-251-00544-7

Исследования:
 Солопова М. А. Гален // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М., 2008. — С. 245—251 (с библиографией).
 Симон К. Р. История иностранной библиографии. — М.: Изд-во ВКП, 1963. — С. 33-34.
 Семеновкер Б. А. Памятники древнегреческой библиографии // Советская библиография. — 1983. — № 4. — С. 60.
 Хорькова И. В. Гален против Аристотеля: к вопросу о формировании медицинской терминологии // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) № 21. 2017. С.832-837

Ссылки 

 «О мнениях Гиппократа и Платона» (издание 1874 года) 
 Медицина Галена: до и после гения — Кафедра // Радио «Маяк». 9 декабря 2017.

Медики Древнего Рима
Медики Древней Греции
Учёные II века
Анатомы по алфавиту
Анатомы Италии
Хирурги Италии
Персонажи «Божественной комедии»
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Средние платоники
Персоналии:Римская Греция
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Философы Древнего Рима